La Batalla de Épila puede referirse a dos enfrentamientos producidos en esta localidad:
 La Batalla de Épila de 1348 entre las tropas de Pedro IV de Aragón y la Unión aragonesa.
 La Batalla de Épila de 1808 durante la Guerra de la Independencia Española.